Гней Домиций Ахенобарб (; † 81 пр.н.е.) e римски политик от 1 век пр.н.е.

Биография 
Син е на Гней Домиций Ахенобарб (консул 96 пр.н.е.) и брат на Луций Домиций Ахенобарб (консул 54 пр.н.е.). Жени се за Корнелия Цина, дъщеря на Луций Корнелий Цина (консул 87 пр.н.е.).

Той е претор на провинция Сицилия през 90 пр.н.е.. През гражданската война между Гай Марий и Луций Корнелий Сула, Ахенобарб е на страната на първия. През 82 пр.н.е. е проскрипиран и бяга в Африка. Там събира войска с помощта на нумидийския цар Хиарба, но е разгромен при Утика от Помпей Велики, който е изпратен против него от Сула. През 81 пр.н.е. е убит във военния му лагер по заповед на Помпей.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 

 
 Ливий, Epitoma 89
 Плутарх, Pompey 10, 12
Древноримски политици
Домиции